Виталий Полянский: 
 Полянский, Виталий Александрович (род. 1981) — украинский и канадский дзюдоист.
 Полянский, Виталий Владимирович (род. 1988) — украинский футболист, защитник.